Безіменна — річка в Україні, у Шепетівському і Славутському районах Хмельницької області. Права притока Корчика (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 13 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 85,6 км².

Розташування 
Бере початок у Рилівці. Тече переважно на північний захід через Яблунівку, Красностав і на південній околиці Гориці впадає у річку Корчик, ліву притоку Случі.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Шепетівського району
Річки Славутського району
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Річки України без назви